Osoby o tym nazwisku:
 Grigorij Piatakow – radziecki wojskowy
 Jurij Piatakow – rosyjski rewolucjonista i działacz komunistyczny
 Leonid Piatakow – rosyjski rewolucjonista i działacz komunistyczny